Lita bezeichnet:

 Lita (Imbabura), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Ibarra der Provinz Imbabura (Ecuador)
 Río Lita, linker Nebenfluss des Río Mira in Nord-Ecuador

Lita oder Liță ist der Name folgender Personen:

 Bo Kanda Lita Baehre (* 1999), deutscher Leichtathlet
 Emilia Liță (* 1933), rumänische Kunstturnerin
 Leroy Lita (* 1984), englischer Fußballspieler

 Ringname von Amy Dumas (* 1975), US-amerikanische Wrestlerin und Sängerin

Siehe auch:
 Litta